Кристофер Джон Рокко (известный как Джон Рокко; род. 9 июля 1967 года) — американский иллюстратор книжных обложек и детских книг. Выполнил иллюстрации к книгам Рика Риордана «Перси Джексон и Олимпийцы».

Биография 
Рокко вырос в Баррингтоне, штат Род-Айленд. Он изучал иллюстрацию в Род-Айлендской школе дизайна и в школе изобразительных искусств в Манхэттене, Нью-Йорк, но иллюстратором он стал не сразу. Сначала он работал в индустрии развлечений. В кинокомпании «DreamWork» Рокко был художественным руководителем предпроизводственного процесса анимационного фильма «Шрек». Он проектировал аттракционы для Disney’s Epcot и был арт-директором тематического парка виртуальной реальности в DisneyQuest.

Джон Рокко выполнил иллюстрации к книгам Рика Риордана «Перси Джексон и Олимпийцы», которые стали бестселлерами детской литературы по версии The New York Times.

Джон Рокко 18 месяцев проработал директором анимации в ImagineAsia в Маниле, Филиппины.

Награды 
 Книга Рокко «Blackout» получила почётную медаль Калдекотта Ассоциации библиотечного обслуживания детей ежегодно присуждаемую за самую выдающуюся иллюстрированную книгу для детей.

 Книга Рокко «Как мы добрались до Луны» была одной из десяти книг, отобранных в лонг-лист Национальной книжной премии в области молодёжной литературы 2020 года.

 Лучшая книга года по версии New York Times

 Премия Borders Original Voices за лучшую книгу с картинками.

Примечания 

Писатели США XX века
Выпускники Школы изобразительных искусств (Манхэттен)
Родившиеся в 1967 году